Prisons XI é um clube de futebol de Botswana. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2012/13.

Clubes de futebol do Botsuana